Мукыр (, до 199? г. — Мухорский) — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Маштексайского сельского округа. Код КАТО — 274047400.

География 
Село расположено при впадении притока Мухор в Большой Узень.

История 
Посёлок Мухорский входил во 2-й Лбищенский военный отдел Уральского казачьего войска.

Население 
В 1999 году население села составляло 490 человек (240 мужчин и 250 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 615 человек (321 мужчина и 294 женщины).

В селе родился генерал-лейтенант Алибеков, Есет Калиевич.

Примечания 

Населённые пункты Жангалинского района